Англесола ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 23,53 км². Население — 1355 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general

Муниципалитеты Льейды